De Luien Hook is een buurtschap in de wijk Hout-Blerick in het stadsdeel Blerick in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. 

De buurtschap kenmerkt zich door een landelijk karakter en is bewoond sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De buurtschap kent enkele honderden bewoners. In de jaren zestig werd door de bewoners een buurtvereniging opgericht met dezelfde naam. De herkomst van de naam is niet bekend.
De buurtschap is gelegen aan de Maaszijde van het dorp en had tot 2000 een zeer agrarisch karakter. Inmiddels zijn alle agrarische bedrijven aldaar verdwenen en de kassen afgebroken.
De naam luien hook leeft hoofdzakelijk voort in de buurtvereniging die met name rondom het carnaval in het dorp haar activiteiten ontplooit met grote groepen of wagens in de optochten van Hout-Blerick en Blerick.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)